Barton Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Barton Lake (Arkansas)
 Barton Lake (Florida)
 Barton Lake (Indiana)
 Barton Lake (Kentucky)
 Barton Lake (Michigan)
 Barton Lake (Minnesota)